Charroux puede referirse a: 

 Charroux, comuna francesa situada en Allier.
 Charroux, comuna francesa situada en Vienne.